Un traité d'unification en droit international public est un traité par lequel deux ou plusieurs nations s'unissent pour n'en former qu'une. Ils peuvent prendre divers nom, la liste ci-dessous présente une vision non exhaustive de ceux-ci.

 Traité de Versailles : traité d'unification de l'Empire allemand en 1871.
 Einigungsvertrag : traité de réunification des deux Allemagne en 1990.